Nederlandse personen
Teunis Hogendoorn (1860-1949), boer en sekteleider
Willem Pieter Hogendoorn (1944), echte naam van schrijver Tomas Ross
Hans Hogendoorn (1947), geluidstechnicus, diskjockey, nieuwslezer en stemacteur
Laura Hogendoorn (1986), tv-presentator

Personages
Herman en Rien Hogendoorn, personages uit de Nederlandse tv-serie Goede tijden, slechte tijden

Zie ook 
Hoogendoorn (doorverwijspagina)